Naselja u BiH:
 Priluk (Zavidovići, BiH), naselje u općini Zavidovići
 Priluk (Živinice, BiH), naselje u općini Živinice

Vidi i:
 Priluka